Ателькін Сергій Валерійович (нар. 8 січня 1972 року в місті Кіровське — 1 жовтня 2020) — український футболіст. Тренер-селекціонер ФК «Шахтар».

Досягнення 
Командні
 Чемпіон України 2002 р.
 Бронзовий призер чемпіонату України 2003 р.
 Чотириразовий володар Кубка України

Особисті
 Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня

Статистика виступів

Клубна

Сім'я 
 Брат — Ателькін Юрій Валерійович (1966 р.н), український футболіст, півзахисник.
 Племінник — Ателькін Сергій Юрійович (1992 р.н), український футболіст, півзахисник.

Примітки

Посилання 
 Профайл на сайті ФФУ 
 
 
 

Уродженці Хрестівки
Українські футболісти
Гравці збірної України з футболу
Футболісти «Металурга» (Донецьк)
Футболісти «Шахтаря» (Донецьк)
Футболісти «Кременя»
Футболісти «Боавішти»
Футболісти «Лечче»
Українські футбольні легіонери
Футбольні легіонери в Португалії
Футбольні легіонери в Італії